Панчери () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:
  (род. 1962) — итальянский певец, гитарист и автор песен.
 Панчери, Паоло (1833—1877) — итальянский зоолог.
 Панчери, Франко (род. 1958) — итальянский футболист, тренер.

См. также 
 Панчер

Примечания